Brandon Williams (n. 1975), cestista statunitense
 Brandon Williams (n. 1989), giocatore di football americano statunitense
Brandon Williams (n. 1999), cestista statunitense
 Brandon Williams (n. 2000), calciatore inglese